Neubacher ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Neubacher (* 1968), Journalist und Autor
 Frank Neubacher (* 1965), deutscher Rechtswissenschaftler und Kriminologe
 Hermann Neubacher (1893–1960), österreichischer Forstwirtschaftler und Politiker (NSDAP)
 Karl Neubacher (1926–1978), österreichischer Grafikdesigner und Medienkünstler

Neubacher ist der Ortsname von:
 Neubacher (Gemeinde Aurach), Ortsteil von Aurach am Hongar, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich